Университет Роберта Гордона () — британский университет в Шотландии в г. Абердине.

Включает факультеты дизайна и технологии и здравоохранения и социальной помощи, а также школу бизнеса. Имеет два кампуса — в центре города на Скулхилл (Schoolhill) и «Гартди» (Garthdee) на окраине.

История
Основан в 18 веке — согласно завещанию преуспевавшего предпринимателя Роберта Гордона в 1750 году был открыт госпиталь, где было начато обучение. С 1881 года — колледж.

Статус университета получен в 1992 году. В его состав в разные годы вошли: Школа искусств Грей (1885), фармакологическая школа (1898) и Архитектурная школа имени Скотта Сазерленда (1957).

Структура
 Факультет дизайна и технологии
 Школа искусств Грей
 Шотландская южная школа архитектуры и антропогенной среды
 Школа инженерии
 Школа информатики и цифровых медиатехнологий
 Факультет здравоохранения и социальной защиты
 Школа прикладных социальных штудий
 Школа фармацевтики и life sciences
 Школа наук о здоровье
 Школа сестринского дела и акушерства
 Школа бизнеса

Прочее
При университете действуют научно-исследовательские центры Абердинский центр травматологии, Центр передовых материалов и биоматериалов, Центр эпидемиологии и проблем ожирения и Центр инженерных исследований «Well».

Также действует подготовительный колледж International College at Robert Gordon University (ICRGU). В 2005 году открыт Центр спорта и отдыха.

Лучший современный университет Великобритании 2013 года по версии Times Good University Guide и 2012 года по версии Sunday Times University Guide.

 В декабре 2015 года университет отозвал присвоенную в 2010 году степень почётного доктора у кандидата в президенты США Д. Трампа, назвав некоторые его заявления «полностью несовместимыми» со своими ценностями.

Ссылки 

 https://www.rgu.ac.uk/download.cfm?downloadfile=8DC16B35-3392-11E0-A6AB000D609CAA9F

Роберт Гордон
Абердин
Учебные заведения, основанные в 1992 году